Palikao est l'ancienne graphie française de la ville chinoise de Baliqiao. Le mot peut faire référence à :

 Bataille de Palikao, bataille lors de la seconde guerre de l'opium.
 Comte de Palikao, titre de noblesse de Charles Cousin-Montauban, général français et ministre du Second Empire ;

Toponyme 
 Ancienne graphie française de la ville chinoise de Baliqiao.
 Palikao est le nom porté par la ville de Tighennif (Algérie) entre 1870 et 1962,
 Rue de Pali-Kao, rue parisienne dans le  de Paris, en France,
 Jardin de Pali-Kao, un espace vert de cet arrondissement,
 L'usine de Pali-Kao, un lieu de la création artistique alternative du début des années 1980 à Paris.

Culture 
 La Bataille de Pali-Kao, un album du groupe punk Français Bérurier noir.

Homonymie de toponyme